Спортисти Чешке учествовали су на свим Летњим олимпијским играма од 1996. и Зимским олимпијским играма од 1994. од када нису пропустили ниједне игре.

Чешки спортисти су на летњим играма освојили укупно 54 медаља од којих су 15 златне, 17 сребрне и 22 бронзане. На зимским играма су освојили 24 медаља и то: 7 златних, 9 сребрних и 8 бронзаних. Само на првим зимским олимпијским играма: 1994. Лилехамеру остали су без освојених медаља.

На летњим олимпијским играма такмичили су се у 27 спортова, а у 11 су освајали медаље, на зимским од 14 спортова у 7 су освајали медаље . Стање са ОИ 2016.

Освојене медаље по олимпијским играма 

 Летње олимпијске игре

 Зимске олимпијске игре

Освајачи олимпијских медаља на ЛОИ

Освајачи олимпијских медаља на ЗОИ

Извори

Спољашње везе 
 Чешка на ОИ на сајту sports-reference.com

Чешка на олимпијским играма